Сюрюк
 Сюрюк — село, Закарпатская область, Украина
 Сюрюк — хутор в Оренбургской губернии (1900), он же Ново-Петровский хутор в Сабыровской волости, Зилаирского кантона БАССР (1926)

Реки 
 Сюрюк — ручей, Украина, Закарпатская область
 Сюрюк — река, Хабаровский край
 Сюрюк — река, Оренбургская область, Саракташский район
 Сюрюк — река, Республика Саха (Якутия), городской округ Нерюнгри